Andrzej Gołaś (ur. 1942) – polski przedsiębiorca, poseł na Sejm RP z ramienia Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
 Andrzej Gołaś (ur. 1946) – polski specjalista sterowania dźwiękiem, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prezydent Krakowa, senator VI kadencji